Demi Live! Warm Up Tour — промотур американской актрисы и певицы Деми Ловато в поддержку дебютного студийного альбома Don't Forget (2008). Также тур известен под названием House of Blues Tour. Все даты тура были полностью распроданы.

Трансляция и запись 
Выступление Ловато в Нью-Йорке было записано и выпущено в специальном издании альбома Don't Forget.

Сет-лист 
01. «That's How You Know» 02. «The Middle» 03. «Daydream» (кавер на Аврил Лавин)  04. «Party» 05. «Don't Forget» 06. «This Is Me» 07. «Gonna Get Caught» 08. «Two Worlds Collide» 09. «La La Land» 10. «Until You're Mine» 11. «Get Back»
«Daydream» - песня была написана канадской певицей Аврил Лавин, которая предложила эту песню Ловато, но Деми отказалась. Позже песню купила Миранда Косгроув и включила её в свой дебютный альбом «Sparks Fly».

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Деми Ловато